Nin o nen, persona de curta edat.
 Nin (Croàcia), municipi de Croàcia.
 Andreu Nin i Pérez (el Vendrell, 1892 - Madrid/Alcalá de Henares?, Castella, 1937), destacat polític trotskista i traductor català.
 Gertrudis Nin i Barbany (Barcelona, 1941 - 2016), religiosa benedictina que va ser abadessa de Sant Pere de les Puelles (2000-11).
 Lluís Juste de Nin (Barcelona, 1945 - 2020), dibuixant de còmics i il·lustrador català.